

События 
 Свержение Фалариса.
 Лидеры аристократов возвращаются в Афины.
 554—553 — Война вавилонской армии в Сирии и Палестине.

Китай 
 19-й год по эре правления луского князя Сян-гуна.
 В 1 луне князья заключили договор в Чжу-гэ (по «Цзо чжуань», цисцы обещали не воевать с Лу). На съезде цзиньцы задержали чжуского князя за нападения на Лу, луский гун вернулся из похода, и лусцы присоединили земли Чжу до реки Гошуй.
 В 1 луне луский посол Цзисунь Су поехал в Цзинь благодарить за поддержку.
 В 1 луне был похоронен цаоский князь Чэн-гун.
 В Ци Лин-гун сместил наследника Гуана и отправил его на восток, поставив наследником своего сына от наложницы Чжун-цзи по имени Я (Цзы-я). Но, когда гун заболел, Цуй Чжу (Цуй Шу) послал за Гуаном, который убил наложницу Жун-цзи, и Цуй Чжу вновь поставил Гуана наследником.
 В 5 луне, в день жэнь-чэнь (так в «Ши цзи»; согласно «Чуньцю» — в 7 луне, в день синь-мао) умер князь Ци Лин-гун, ему наследовал Гуан (Чжуан-гун, эра правления 553—548). Чжуан-гун схватил Я и убил его на холме Гоудоу.
 Войска Цзинь и Вэй напали на Ци, цзиньские войска дошли до Гаотана. По «Чуньцю», вэйский Сунь Линь-фу начал вторжение летом (то есть между 4 и 6 лунами), а цзиньский Ши Гай вторгся в 7 луне и дошёл до Гу. Согласно же «Цзо чжуань», цзиньцы выступили в поход в период болезни Лин-гуна, но затем вернулись назад; а в местности Гаотан Суша Вэй, помощник наставника, поднял мятеж.
 В 8 луне в день бин-чэнь, умер луский сановник Чжунсунь Ме.
 В 8 луне в Ци Цуй Чжу убил наставника Гао Хоу и получил всё его имущество.
 В Чжэн Цзянь-гун выступил против своего первого советника Цзы Куна (гун-цзы Цзя), в схватке тот был убит (в 8 луне). Князь назначил сановником-цином Цзы Чаня.
 Зимой был похоронен циский Лин-гун.
 Зимой построены укрепления в западном предместье столицы Лу, а также город У-чэн.
 Зимой луский посол Шусунь Бао и цзиньский посол Ши Гай провели съезд в Гэ (местечко в Ци).

См. также

Примечания